Sint-Bavokapel (Eindhout)
Sint-Bavokapel (Mendonk)